Az Ipswich Town FC egy angol labdarúgócsapat, melyet 1878-ban alapítottak, és 1936-ban lett profi státuszú. A csapat azóta a profi angol labdarúgás minden osztályában szerepelt. 1936 óta több, mint 400 játékos szerepelt legalább egy mérkőzésen a csapatban. Közülük a legtöbb mérkőzésen Mick Mills lépett pályára, összesen 741-szer. Rajta kívül csak négyen játszottak ötszáznál több mérkőzést a klub színeiben.

Ebben a listában a legalább száz mérkőzést lejátszók szerepelnek. Ha ez a feltétel nem teljesül, csak akkor szerepel itt egy játékos, ha válogatott volt, vagy valamilyen klubrekordot ő tart. Szerepelnek itt az Ipswich Hírességek Csarnoka tagjai is.

A lista 

 A statisztikák 2010 márciusa szerintiek.

Források

Jegyzetek 

Klubcsapatok játékosainak listái
Jatekos